Курамото — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Курамото, Йосики (род. 1940) — японский физик, специалист в области нелинейной динамики.
 Курамото, Кодзи (род. 1951) — японский дзюдоист, чемпион Азии, призёр Олимпийских игр и чемпионата мира.

См. также 
 Курамоти